Samir puede hacer referencia a : agradable , que bendición 

 Samir,Significado de que bendición